Jakub Pešek (1993-), footballeur international tchèque ;
 Jiří Pešek (1927-2011), joueur et entraîneur de football tchèque ;
 Karel Pešek (1895-1970), joueur tchécoslovaque de hockey sur glace et de football ;
 Ladislav Pešek (1906-1986), acteur tchécoslovaque ;
 Libor Pešek (1933-2022), chef d'orchestre tchèque ;
 Lukáš Pešek (1985-), pilote de vitesse moto tchèque.

Autres 
 Pulau Pesek, une île de Singapour.